Alexandre-Prosper Camus de Pontcarré de La Guibourgère (1793-1853), homme politique français.
 Jacques Raoul de La Guibourgère (1589-1661), dignitaire et ecclésiastique français.
 Michel Raoul de La Guibourgère (1570-1630), ecclésiastique français.

Divers 
 Château de la Guibourgère.

Patronyme français